Tawda – miasto w Rosji
 Tawda – rzeka w Rosji